Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125) и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в районе городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Расчётная дальность трамплина — 140. Прыжки с трамплина начались в 16:00 по местному времени (UTC+8), а лыжная гонка в 19:00. В соревнованиях примут участие максимум 48 спортсменов представляющие 18 НОК. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Действующим олимпийским чемпионом является немецкий двоеборец Йоханнес Ридцек.

После прыжков с преимуществом в 44 секунды лидировал фаворит соревнований Ярл Магнус Риибер. Он уверенно шёл первым в лыжной гонке, однако после первого круга повернул не на ту трассу, потерял, возвращаясь, несколько десятков секунд и в итоге занял только восьмое место.

Золото в борьбе на финише выиграл 30-летний Йорген Гробак, который шёл только 12-м после прыжков, но показал лучший результат в гонке. Для него это пятая в карьере медаль Олимпийских игр и третья золотая.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжное двоеборье на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)